Ceratosoma är ett släkte av mångfotingar. Ceratosoma ingår i familjen knöldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knöldubbelfotingar
Ceratosoma